Селим може да се отнася до:
 Селим I (1470-1520)- Султан на Османската империя
 Селим II (1524-1574) – Султан на Османската империя
 Селим III (1761-1808) – Султан на Османската империя
 Другото име на подправката девесил